Idle steht für:
 Idle, Bestandteil von Informatik-Fachbegriffen (z. B. Idle Task für Leerlaufprozess)
 River Idle, Fluss in Nottinghamshire, England
 Idle-Game, ein Computerspiel-Genre
 Eric Idle (* 1943), englischer Schauspieler, Filmproduzent, Regisseur, Komponist und Buchautor

Siehe auch:
 IDLE
 Idol (Begriffsklärung)

Abkürzung